Длоуги, Владимир:

 Длоуги, Владимир (1958—2010) — чешский актёр.
 Длоуги, Владимир (род. 1950) — чешский политик, член парламента.
 Длоуги, Владимир (род. 1953) — чешский политик, министр.